Гизе́м Эмре́ (; род. 22 мая 1995) — турецко-немецкая модель и актриса.

Биография 
Гизем родилась 22 мая 1995 года в Берлине. Там же окончила начальную школу. В кино Гизем снимается с 2011 года, а в 2012 году она переехала в Турцию и снимается в турецких сериалах. В апреле 2016 года Гизем присоединилась к актёрскому составу сериала «Великолепный век: Кёсем Султан», где сыграла наложницу Ахмеда I и сестру Кёсем Султан — Ясемин.

Фильмография

Ссылки 
 Гизе́м Эмре́, bta.com